Die Tahiriden unterscheiden sich in: 

 Tahiriden (Persien) – eine persische Dynastie in Chorasan und Transoxanien von 820 bis 873 und 
 Tahiriden (Jemen) – eine jemenitische Scheichsfamilie aus der Gegend von Juban und al-Miqrāna von 1454 bis 1517